Konstantínos Mitsotákis (en grec : ), né le  à La Canée en Crète et mort le  à Athènes, est un homme d'État grec ;
Kyriákos Mitsotákis (en grec ), né le  à Athènes, est un homme politique grec.
Patronyme grec